Little Sutton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Little Sutton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Little Sutton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire